Ча́йка:
 Чайки () — род птиц семейства чайковых.
 Туманность Чайка — туманность на границе созвездий Единорога и Большого Пса.
 «Чайка» — позывной космонавта Валентины Терешковой.
 (1671) Чайка — астероид главного пояса, названный в честь Валентины Терешковой.
 «Чайка» — детский санаторий в Евпатории (п. Заозёрное, открылся в 1924 году).

Искусство и культура 
 «Чайка» — русскоязычный журнал, выходящий в США.
 «Чайка» — монумент в Даугавпилсе.

Театр 
 «Чайка» — пьеса А. П. Чехова (1896).
 «Чайка» — пьеса Бориса Акунина, написанная как продолжение одноимённой пьесы А. П. Чехова (2000).
 «Чайка» — балет Родиона Щедрина по мотивам пьесы Чехова (1980).
 «Чайка» — балет Джона Ноймайера на сборную музыку.
 «Чайка» — балет Бориса Эйфмана на сборную музыку.
 «Чайка» — российская театральная премия.

Фильмы 
 Чайка (фильм, 1959) () — телеспектакль Бенгта Экерота (Швеция).
 Чайка (фильм, 1963) () — телеспектакль Вольфганга Глюка (Германия).
 Чайка (фильм, 1966) () — телеспектакль Жильбера Пино (Франция).
 Чайка (фильм, 1968) (, другое название ) — мелодрама Сидни Люмета (Великобритания — США).
 Чайка (фильм, 1970) — драма Юлия Карасика (СССР).
 Чайка (фильм, 1971) () — телевизионная драма Туйя-Майи Нисканена (Финляндия).
 Чайка (фильм, 1974) () — телеспектакль Петера Цадека (Германия).
 Чайка (фильм, 1975) () — телевизионная драма Джона Дж. Десмонда (США).
 Чайка (фильм, 1977) () — фильм Марко Беллоккьо (Италия).
 Чайка (фильм, 1979) () — телеспектакль Жака Дуэна (Франция).
 Чайка (фильм, 1988) () — телеспектакль Бьёрна Меландера (Швеция).
 Чайка (фильм, 1996) () — фильм (Франция).
 Чайка (фильм, 2005) — фильм Маргариты Тереховой (Россия).
 Чайка (сериал) — многосерийный фильм Эльвина Мирзоева (Россия, 2012).
 Чайка (фильм, 2015) — документальный фильм-расследование «Фонда борьбы с коррупцией» (Россия).
 Чайка (фильм, 2018) — фильм Майкла Майера (США).

Техника 
 Чайка — лодка запорожских казаков XVI—XVII вв.
 «Чайка» — название советских автомобилей ГАЗ-13 и ГАЗ-14.
 Бе-12 «Чайка» — противолодочный самолёт-амфибия.
 И-153 «Чайка» — советский истребитель.
 Р-145БМ «Чайка» — командно-штабная машина на базе БТР-60ПА.
 УБ-2000Ф «Чайка» — советская управляемая авиационная бомба.
 «Чайка» — советская радионавигационная система.
 «Чайка» — подводная лодка проекта 670М.
 «Чайка» — семейство советских фотоаппаратов.
 «Чайка» — советский фотоаппарат, первая модель из одноимённого семейства (выпускался в 1965—1967).
 «Чайка» — серия советских телевизоров Нижегородского радиозавода.
 «Чайка» — марка советских магнитофонов Великолукского радиозавода.
 «Чайка» — швейная машинка Подольского механического завода.
 «Чайка» — часовой завод в Угличе, основанный в 1786 году.
 «Чайка» — марка наручных часов Угличского часового завода.

Спорт 
 «Чайка» — бассейн под открытым небом в Москве.
 «Чайка» — спорткомплекс в Киеве для занятий техническими видами спорта.
 «Чайка» — стадион в Севастополе.

Клубы 
 «Чайка» — футбольный клуб из села Песчанокопское Ростовской области.
 «Чайка» — футбольный клуб из Севастополя.
 «Чайка» — футбольный клуб из села Петропавловская Борщаговка Киевской области.
 «Чайка» — название футбольного клуба «Зеленодольск» в 1966—1992 годах.
 «Чайка-ЦСКА» — название футбольного клуба ЦСКА-2 (Москва) в 1989 году.
 «Чайка» — футбольный клуб из Зельвы (Белоруссия).
 «Чайка» — молодёжная команда по хоккею с шайбой из Нижнего Новгорода.

Топонимы 
 Чайка — аэродром в 10 км от Киева.
 
 Чайка — микрорайон в Твери.

Населённые пункты 
 Чайка — посёлок на Южном берегу Крыма, вблизи Алушты.
 Болгария
 Чайка — село в Варненской области, входит в общину Провадия.
 Чайка — село в Кырджалийской области, входит в общину Момчилград.
 Россия
 Чайка — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Чайка — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Чайка — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Чайка — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Чайка — участок в Мамско-Чуйском районе Иркутской области, упразднён в 2019 г.
 Чайка — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Чайка — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Чайка — село в Уинском районе Пермского края.

Водоёмы 
 Чайка — река в Восточной Сибири, приток Енисея.
 Чайка — озеро на Куршской косе рядом с посёлком Рыбачий.
 Чайка — солёное озеро в Крыму.

Фамилия 
 
 Чайка, Алексей Емельянович (1923—1983) — полковник Советской армии, Герой Советского Союза.
 Чайка, Анатолий Климентьевич (1942—2015) — советский и российский растениевод.
 Чайка, Андрей Иванович (род. 1969) — советский и украинский футболист.
 Чайка, Андроник Архипович (1881—1968) — советский хирург-уролог, генерал-майор медицинской службы.
 Чайка, Артём Юрьевич (род. 1975) — российский предприниматель и юрист.
 Чайка, Валентин Васильевич (род. 1953) — депутат Государственной Думы РФ.
 Чайка, Валерия Павловна (род. 1968) — российский экономист.
  (род. 1962) — украинский политик.
 Чайка, Виктория Владимировна (род. 1980) — белорусская спортсменка-стрелок.
 
 Чайка, Владимира Павловна (1928—2015) — украинская оперная певица.
 Чайка, Григорий (1890-e — после 1930-го) — анархист, участник махновского движения.
 Чайка, Даниил Валентинович (род. 2002) — российский хоккеист, защитник.
 Чайка, Мария Павловна (1923—2003) — советский и российский физик, специалист в области атомной спектроскопии.
 Чайка, Павел Петрович (1889—1921) — белорусский военный деятель.
 Чайка, Пайтан Герасимович (1915—1981) — рыбак, Герой Социалистического Труда.
 Чайка, Станислав (1897—1965) — католический прелат, вспомогательный епископ Ченстоховы (1944—1965).
 Чайка, Фёдор Васильевич (1918—1974) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Чайка, Юрий Яковлевич (род. 1951) — российский политик, генеральный прокурор РФ в 2006—2020.
 Чайка, Яков Ильич (1918—1995) — советский и украинский скульптор и керамист.

Псевдонимы 
 Чайка, Виктор (Виктор Григорьевич Сигал; род. 1958) — советский и российский эстрадный композитор и поэт-песенник.
 Семён Семёнович Чайка (Александр Исаакович Дубов; род. 1967) — радиоведущий, программный директор «Нашего радио».
 Днипрова Чайка (Людмила Алексеевна Василевская; 1861—1927) — украинская писательница и поэтесса.

См. также 
 Лисичка и Чайка — советские собаки-космонавты.
 Чайка по имени Джонатан Ливингстон — повесть-притча Ричарда Баха (1970).
 
  (исп. «чайка», страница значений)